Августівський повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі:

 Августівський повіт — історичний повіт у Білостоцькому воєводстві міжвоєнної Польщі (1919—1939)
 Августівський повіт — повіт у Підляському воєводстві сучасної Польщі
 Августівський повіт — історичний повіт в Августівській губернії, потім Сувалкській губернії Російський імперії (1841—1918)